Teixeira Pinto pode-se referir a:

 Teixeira Pinto - antiga designação colonial da povoação de Canchungo, na Guiné-Bissau
 Emírcio Teixeira Pinto - militar português
 Paulo Teixeira Pinto - banqueiro português
 João Teixeira Pinto - Militar colonial português
 João Ricardo Carneiro Teixeira Pinto - músico luso-brasileiro
 Bento Teixeira Pinto - autor português do século XVII

Desambiguação